Steinberger ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Steinberger (1917–1990), deutscher Ökonom und Dissident
 Bertram Steinberger (* 1986), österreichischer Tennisspieler
 Charly Steinberger (1937–2019), österreichischer Kameramann
 Cleo Steinberger (* 1996), deutscher Jazzmusikerin
 Daniela Steinberger (* 1963), deutsche Humangenetikerin
 Emil Steinberger (* 1933), Schweizer Kabarettist, Schriftsteller, Regisseur und Schauspieler
 Eva Steinberger (* 1983), österreichische Golfspielerin
 Eveline Steinberger (* 1972), österreichische Betriebswirtin und Unternehmerin
 Georg Steinberger (1865–1904), deutscher Schriftsteller und Seelsorger
 Gustav Steinberger (1862–1931), österreichischer Architekt und Baumeister
 Helmut Steinberger (1931–2014), deutscher Rechtswissenschaftler und Richter
 Helmut Steinberger, Geburtsname von Helmut Berger (* 1944), österreichischer Schauspieler
 Jack Steinberger (1921–2020), US-amerikanischer Physiker
 Johann Adolph Steinberger (1777–1866), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Köln
 Julia Steinberger (* 1974), US-amerikanisch-schweizerische Naturwissenschaftlerin, Umweltaktivistin und Hochschullehrerin
 Karin Steinberger (* 1967), deutsche Journalistin und Filmregisseurin
 Karl Steinberger (1811–1857), hessischer evangelischer Pfarrer und Politiker
 Kathrin Steinberger (* 1982), österreichische Autorin
 Ludwig Steinberger (1879–1968), deutscher Historiker und Ortsnamenforscher, Emigrant in der NS-Zeit
 Nathan Steinberger (1910–2005), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Rosi Steinberger (* 1960), deutsche Politikerin, MdL Bayern
 Simon Steinberger (1874–1949), österreichischer Gendarm
 Stephan Steinberger (1833–1905), deutscher Bergsteiger
 Walter Steinberger (1924–1997), deutscher Politiker (CSU)
 Zach Steinberger (* 1992), US-amerikanischer Fußballspieler 

Steinberger steht für:
 Steinberger (Gitarren), Gitarrenhersteller Ned Steinberger
 den Wein aus dem Steinberg bei Kloster Eberbach
 Steinberger (Gemeinde St. Georgen), Ortsteil von St. Georgen am Walde, Bezirk Perg, Oberösterreich

Siehe auch:
 Steinberg